Le komi-permiak () //  ou  // - autre nom utilisé à l'époque de l'URSS) est une langue permienne parlée en Russie, dans la vallée de la rivière Kama. C'est une des variétés standardisées de la langue komie, avec le komi-zyriène et le komi-iazva. Elle s'écrit avec l'alphabet cyrillique. Elle est langue co-officielle avec le russe de l'ancien district autonome des Komis-Permiak, devenu district après la fusion du district autonome avec l'ancien oblast de Perm au sein de l'actuel kraï de Perm.

Alphabet

Grammaire

Numéraux

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 linguistique
 liste de langues
 langues par famille
 langues ouraliennes
 langues finno-ougriennes
 langues finno-permiennes
 langues permiennes
 komi

Liens externes 
 
 
 
  Books in Komi-Permyak from Finno-Ugric Electronic Library par le Centre d'information finno-ougrien de Syktyvkar ; interface en russe et en anglais, textes en mari en komi, en oudmourte, en erzya et en mokcha
 Баталова Р. М. Коми-пермяцкий язык.
 Кривощёкова-Гантман А.С. Коми-пермяцко-русский словарь.  (Krivoshchokova-Gantman A.S. Komi-Permyak-Russian Dictionary)

Langue komi
Langue permienne
Langue en Russie
Inventaire de langues